RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana – nuova denominazione dal 1º marzo 2009 dei precedenti gruppi TSI – Televisione svizzera di lingua italiana e RSI – Radio svizzera di lingua italiana
 Thermospray – tecnica di ionizzazione utilizzata in spettrometria di massa
 TSI – motore a scoppio Volkswagen
 Immunoglobulina stimolante la tiroide (TSI), anticorpo alla base della malattia di Graves